Delete () — многозначное слово:

 delete — ключевое слово языка программирования C++.
 Delete — операция в языках, подобных SQL.
 Delete — клавиша на клавиатуре компьютера.
 Delete — команда в интерпретаторах командной строки операционных систем RT-11, RSX-11 и OpenVMS.

См. также 

 Del (команда)